Drvenik (Gradac), een plaats in de gemeente Gradac in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
Drvenik (Konavle), een plaats in de gemeente Konavle in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva